

Persone 
 Stanlio e Ollio (Laurel & Hardy) – duo comico
 Laurel & Hardy – duo di musicisti reggae britannici

Televisione 
 Stanlio & Ollio (Laurel and Hardy) – serie animata del 1966
 Laurel & Hardy – programma televisivo del 1985

Videogiochi 
 Laurel & Hardy – videogioco del 1987